Jörg Eberle, né le  à Häggenschwil en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier droit.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1982-1983 || HC Lugano || LNA
|| 38 || 22 || 15 || 37 || - || || || || || 
|-
| 1985-1986 || HC Lugano || LNA
|| 33 || 27 || 11 || 38 || 29 || 4 || 4 || 5 || 9 || 6 
|-
| 1986-1987 || HC Lugano || LNA
|| 30 || 23 || 12 || 35 || 18 || 3 || 2 || 3 || 5 || 2 
|-
| 1987-1988 || HC Lugano || LNA
|| 35 || 28 || 17 || 45 || 26 || 7 || 5 || 3 || 8 || 8
|-
| 1988-1989 || HC Lugano || LNA
|| 36 || 34 || 19 || 53 || 16 || 10 || 4 || 7 || 11 || 13
|-
| 1989-1990 || HC Lugano || LNA
|| 34 || 20 || 10 || 30 || 17 || 9 || 6 || 7 || 13 || 2
|-
| 1990-1991 || HC Lugano || LNA
|| 36 || 28 || 17 || 45 || 37 || 11 || 6 || 4 || 10 || 6
|-
| 1991-1992 || HC Lugano || LNA
|| 35 || 10 || 12 || 22 || 22 || 4 || 2 || 2 || 4 || 13 
|-
| 1992-1993 || HC Lugano || LNA
|| 36 || 19 || 6 || 25 || 36 || 9 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 1993-1994 || HC Lugano || LNA
|| 35 || 17 || 11 || 28 || 30 || 9 || 5 || 6 || 11 || 0
|-
| 1994-1995 || HC Lugano || LNA
|| 34 || 13 || 12 || 25 || 40 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1995-1996 || HC Lugano || LNA
|| 36 || 13 || 8 || 21 || 6 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 1996-1997 || Kloten Flyers || LNA
|| 46 || 13 || 16 || 29 || 41 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1997-1998 || EV Zoug || LNA
|| 39 || 11 || 8 || 19 || 33 || 20 || 4 || 6 || 10 || 4
|-
| 1998-1999 || EV Zoug || LNA
|| 42 || 6 || 9 || 15 || 20 || 11 || 3 || 1 || 4 || 2

|545||284||183||467||371||106||42||46||88||60

Notes et références 

Naissance en février 1962
Naissance dans le canton de Saint-Gall
Joueur international suisse de hockey sur glace
Entraîneur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Lugano
Joueur du EHC Kloten
Joueur du EV Zoug
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Attaquant de hockey sur glace